J81 peut faire référence à :
 Œdème pulmonaire, d'après la classification internationale des maladies ;
 Rhombicosidodécaèdre métabidiminué (J81), une figure géométrique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres